Servais ist der Name einer französischen Gemeinde:
 Servais im Département Aisne

Servais ist ein männlicher Vorname, der auch als Nachname Verwendung findet. Er ist die französische Form des Namens Servatius (lateinisch für „der Gerettete“). Gedenktag ist der 13. Mai, der Todestag des Servatius von Tongern.

Vorname:
 Servais Cabolet (1908–1976), deutscher U-Boot-Kommandant
 Servais Joseph Detilleux (1874–1940), belgischer Maler und Bildhauer
 Servais Etienne (1886–1952), belgischer Romanist und Literaturwissenschaftler
 Servais Knaven (* 1971), niederländischer Radrennfahrer
 Servais-Théodore Pinckaers (1925–2008), belgischer Moraltheologe
 Claude Servais Mathias Pouillet (1790–1868), französischer Physiker
 Jean Servais Stas (1813–1891), belgischer Chemiker

Nachname:
 Adrien-François Servais (1807–1866), belgischer Cellist und Komponist
 Albert Servais (1887–1974), deutscher Zentrumspolitiker 
 Alex Servais (1896–1949), luxemburgischer Sprinter und Speerwerfer
 Edmond Servais (1910–1944), belgischer römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer
 Emmanuel Servais (1811–1890), luxemburgischer Politiker
 Jean Servais (1910–1976), belgischer Schauspieler
 Jean-Claude Servais (* 1956), belgischer Comiczeichner
 Raoul Servais (* 1928), belgischer Filmschaffender
 Roger David Servais (* 1942), belgischer Maler, Zeichner, Bildhauer und Designer

Siehe auch
 Servaes
 Saint-Servais